Православие изповядват мнозинството от населението на България. Според преброяването на населението през 2011 г. изповядващите православие са 4 374 135 души, или 59.39 процента от населението на страната.

Църкви 

 Българска православна църква – автокефална поместна църква. Признатият ѝ през 927 г. ранг на патриаршия я прави първата автокефална църква след античните в Рим, Константинопол, Александрия, Антиохия и Йерусалим, в най-старата народностна църква в Европа. В България тя се поделя на 13 епархии.
 Българска православна старостилна църква – използва юлианския календар. Тя се отделя от Българската православна църква (БПЦ) през 1990 г.
 Гръцка православна църква – притежава църквата „Свети Георги“ в град София.
 Румънска православна църква – притежава църквата „Света Троица“ в град София.
 Руска православна църква – притежава църквата „Свети Николай Чудотворец“ в град София.

Преброявания на населението 
През периода 1956–1985 г. в съответствие с господстващата тогава идеология и схващането, че населението в България е с антирелигиозен и атеистичен характер, признакът „вероизповеданиe“ не е включван в програмата на наблюдение при преброяванията на населението. Като мотив за изключване на въпроса за вероизповеданието е използван и доводът за невъзможността да се получи вярна структура на населението по този признак, поради страха на хората по различни съображения да покажат истинската си принадлежност към една или друга религия.
 
При преброяването на населението през 1992 г. въпросът за вероизповеданието заедно с етническата група и родния език отново е включен в програмите на наблюдение. Основната причина е, че както е посочено и в международните препоръки подготвени от Статистическия отдел на ООН, въпросът за вероизповеданието подпомага в голяма степен установяването на етническия състав на населението.

Численост и дял 

Численост и дял на изповядващите православие в България, според преброяванията на населението през годините:

Численост и дял на изповядващите православие по области, според преброяванията на населението през годините:

Източници

Външни препратки 

  Официален сайт на Българската православна църква
  Официален сайт на Българската православна старостилна църква